Eigentümergemeinschaft steht für:

 Eigentümergemeinschaft in Österreich, siehe Wohnungseigentumsgesetz 2002 #Eigentümergemeinschaft
 Wohnungseigentümergemeinschaft in Deutschland